Наро́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Народна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Народна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Народна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Народна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Народна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Народна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Народна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Народна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Народна вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Народна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Народна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Народна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці